

Patronyme

 Alphonse Anger (1915-1999 ), gymnaste français.
 Cédric Anger (1975 - ), réalisateur et scénariste français
 Didier Anger (1939 - ), militant antinucléaire français et membre fondateur du parti des Verts.
 Kenneth Anger (1927 - ), de son vrai nom Kenneth Anglemyer, danseur, réalisateur, pionnier du cinéma expérimental américain.
 Jérôme Anger (1958 - ), acteur français.
 Lucia Anger (1991- ), fondeuse allemande.
 Per Anger (1913 - 2002), diplomate suédois qui a participé au sauvetage de juifs hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 Peter Anger (? - ), réalisateur professionnel de documentaires animaliers belge qui dirige la cellule nature de la Radio-Télévision belge de la Communauté française.
 Roger Anger (1923 - 2008), architecte français.
 Zsolt Anger (1969-), acteur hongrois.

Toponyme

 L'Anger est une rivière du département des Vosges.
 Anger est une commune de Bavière.
 Anger est une commune autrichienne.

Voir aussi
 La ville d'Angers, pour les personnalités portant le nom Angers
 
 St. Anger album de métal du groupe Metallica
 Le prénom Anger a la même étymologie que 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français
Patronyme germanique